Angora, fibre de laine provenant du poil de lapin albinos ;
 Angora, mutation récessive chez les mammifères donnant un poil long et soyeux :
Angora turc, chat.
Angora (race caprine), chèvre.
 Angora, ancien nom de la ville d'Ankara.